Округ Брадли () располагается в штате Теннесси, США. Официально образован в 1836 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 98 963 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 859,881 км2, из которых 852,111 км2 — суша, и 3,000 км2, или 0,840 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 87 965 жителей в составе 34 281 домашнего хозяйства и 24 648 семей. Плотность населения составляет 103,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 36 820 жилых строений, при плотности застройки около 43,00-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 92,98 %, афроамериканцы — 3,99 %, коренные американцы (индейцы) — 0,28 %, азиаты — 0,57 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,89 %, представители двух или более рас — 1,27 %. Испаноязычные составляли 2,07 % населения независимо от расы.

В составе 32,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 57,30 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 10,90 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,10 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 23,40 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,50 человека, и средний размер семьи 2,94 человека.

Возрастной состав округа: 23,70 % — моложе 18 лет, 11,30 % — от 18 до 24, 29,80 % — от 25 до 44, 23,50 % — от 45 до 64, и 23,50 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 36 лет. На каждые 100 женщин приходится 95,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 91,20 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 35 034 USD, на семью — 41 779 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 30 654 USD против 21 407 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 18 108 USD. Около 9,00 % семей и 12,20 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 15,40 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 11,60 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Брадли, штат Теннесси
  Национальная ассоциация округов США
  Торговая палата округа Брадли, штат Теннесси
  Bradley County
  FamilySearch Wiki
  TNGenweb

Округа Теннесси